Minto kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Verenigd Koninkrijk:
Minto (Schotland)

Verenigde Staten:
Minto (Alaska)
Minto (North Dakota)

Canada:
Minto (Canada)

Duitsland
Minto (Duitsland), een winkelcentrum in Mönchengladbach